Als Vorsingen wird verstanden das:

 Singen eines Liedes vor einem oder mehreren Menschen, insbesondere das Vorsingen eines Gutenachtliedes
 Vorsingen (Besetzung), gesangliche Solodarbietung zur Besetzung einer Solopartie oder Chorstelle
 Halten einer Probevorlesung im Rahmen eines Berufungsverfahrens an Universitäten im akademischen Jargon